Марко Јевтић (Шабац, 17. фебруара 1996) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Мачву из Шапца.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Мачва Шабац
 Српска лига Запад: 2015/16.
 Прва лига Србије: 2016/17.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Шапца
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Мачве
Фудбалери Јавора
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије